Kocherbach ist ein geographischer Name:

 Kocherbach, Ortsteil von Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Kocherbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs in Affolterbach, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Kocher